Karbaum steht für:

 Karbaum (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern

Karbaum ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst Karbaum (1891–1940), deutscher Geistlicher und Märtyrer der katholischen Kirche polnischer Herkunft
 Rolf Karbaum (* 1940), deutscher Ingenieurswissenschaftler; von 1998 bis 2005 Oberbürgermeister der Stadt Görlitz